Марија Александровна се може односити на:

 Марија Александровна, супруга руског императора Александра II Николајевича
 Марија Александровна (велика кнегиња), ћерка руског императора Александра II Николајевича